Јанез Чук (Љубљана, 24. јун 1933 — Љубљана, 7. јул 1964) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија

Дугометражни филм  |  Кратки филм
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|7
|5
|12
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|8
|5
|13
|}

{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
!  style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1953
| Весна
| Санди
|-
! 1955
| Тренуци одлуке
| /
|-
! 1956
| Долина мира
| Лидер
|-
! 1957
| Не чекај на мај
| Санди
|-
! 1958
| Добро море
| Јуро
|-
! 1959
| Добри стари клавир
| /
|-
! 1959
| Три четвртине Сунца
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| -{L'enclos }-
| Капо 2
|-
! 1961
| -{The Festival Girls}-
| Управник хотела (као Иван Цук)
|-
! 1961
| Потрага за змајем
| /
|-
! 1962
| Срешћемо се вечерас
| /
|-
! 1962
| Наша кола
| Пици
|}
  
{| class="wikitable"  style="text-align:left;"
|+Кратки филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1959
| Лакат као такав
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 1964.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Љубљанчани